Jimmy Murphy peut faire référence à :
 Jimmy Murphy (1891-1965), auteur de bande dessinée américain ;
 Jimmy Murphy (1894-1924), un pilote automobile américain ;
 Jimmy Murphy (1910-1989), un footballeur gallois ;
 Jimmy Murphy (1925-1981), un chanteur et guitariste de rockabilly;
 Jimmy Murphy (1935-), un acteur américain.

Voir aussi